USS Bonefish — кораблі ВМС США.

 USS Bonefish (SS-223) — підводний човен США часів Другої світової війни типу «Гато». Вступив у стрій у 1943 році. Загинув 18 червня 1945 року
 USS Bonefish (SS-582) — підводний човен ВМС США типу «Барбел». На службі протягом 1959-1989 років. Зданий на злам у 1989 році.

 

Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни